

Geografia 
 Cantone di Gacé – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Argentan
 Gacé – comune francese del dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia

Persone 
 Anita Gaće – giocatrice croata di pallamano
 Aurela Gaçe – cantante albanese
 Ismaël Gace – calciatore francese